Burián István (1815–1887) ügyvéd
 Burián István (1851–1922) diplomata, politikus, külügyminiszter